Tom Daly est un nom pouvant désigner:

 (1866-1938), joueur américain de baseball

Tom Daly (1891-1946), receveur canadien de baseball
Tom Daly (1918-2011), réalisateur canadien de documentaires
 (né en 1954), homme politique américain de Californie
 (né en 1991), joueur australien de basket-ball
 (né en 1993), joueur irlandais de rugby

Voir aussi
 (1894-1936), athlète irlandais

Daly, Tom